Rozgrywki radzieckiej wyższej ligi w sezonie 1974 były trzydziestymi siódmymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z drugiej ligi – Czornomoreć Odessa i Nistru Kiszyniów. Mistrzowski tytuł po raz 6-sty wywalczyła drużyna Dynama Kijów. Królem strzelców ligi został Ołeh Błochin z Dynama Kijów, który zdobył 20 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1974 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim